То́мас Бла́унт (; 10 мая 1759, округ Питт, Северная Каролина — 7 февраля 1812, Вашингтон, округ Колумбия) — ветеран Войны за независимость США, американский государственный деятель.

Биография 
Родился в местности под названием Блаунт-Холл (ныне территория округа Питт, штат Северная Каролина). Получил домашнее образование. В возрасте 16 лет вступил в Континентальную армию; был захвачен британцами и отправлен в Англию в качестве военнопленного.

После войны назначен генерал-майором милиции. Занимался коммерцией. Семейный бизнес Блаунтов считался одним из крупнейших в Северной Каролине.

В 1796 году женился на дочери своего сослуживца, генерала Джетро Самнера.

Политическая карьера 
В 1793 году впервые был избран в Палату представителей США (см. список участников 3-го Конгресса от Северной Каролины). Впоследствии неоднократно избирался в нижнюю палату Конгресса США как кандидат от республиканской партии (в общей сложности, участвовал в работе шести созывов).

Семья 
 Братья — Уильям, Джон Грэй,  и Джейкоб-мл.
 Отец — Джейкоб Блаунт, предприниматель и общественный деятель
 Племянник —  (сын Уильяма)
 Супруга — Мэри Блаунт

По некоторым данным, род происходил от придворного Эдуарда II, Томаса Блаунта, который сломал свой жезл перед лицом монарха и объявил о роспуске королевского двора, тем самым обозначив переход власти к Мортимеру.

Джейкоб Блаунт был предпринимателем, занимался торговлей недвижимостью. Он состоял в национальной гвардии, участвовал в деятельности местных судебных и законодательных органов, при этом, не порывая с коммерцией. По мнению некоторых исследователей, «сыновья его должны были обнаружить такую же активность, хотя и с гораздо большим размахом».

В начале 1780-х, братья Блаунт организовали фирму John Gray & Thomas Blount, в которой, на правах «негласного партнёра», участвовал и Уильям. Вскоре компания занялась массовой скупкой земли на западе Северной Каролины и на востоке Теннесси. К 1786 году оборот фирмы достигал сотен тысяч акров.

Блаунты, вероятно, принадлежали к числу наиболее богатых и знатных семей своего штата.

Примечания

Источники 
 Биография Томаса Блаунта  на сайте Конгресса США 
  
  

Члены Республиканской партии США